Amerikai Egyesült Államok
 White Salmon, folyó Washington államban
 White Salmon, város Washington államban